May-Éliane de Lencquesaing (?-), une viticultrice française.
 Famille de Lencquesaing, une famille noble française.
 Alice de Lencquesaing (1991-), actrice française.
 Louis-Do de Lencquesaing (1963-), acteur et réalisateur français, père d'Alice de Lencquesaing.

Lien externe 
 
Patronyme français